

Примечания 

Прыжок с шестом
Прыжки с шестом высоту (мужчины)